"Cochabamba" pode ser:
 Cochabamba, cidade boliviana
 Cochabamba (departamento), na Bolívia
 Cochabamba (distrito de Chota), no Peru
 Cochabamba (distrito), distrito peruano de Ancash
 Cochabamba (distrito de Huacaybamba), no Peru

Ver também
 Cocabamba (distrito)

Desambiguações de topônimos